tnz – codice ISO 639-3 della lingua tonga (Thailandia)